Les championnats de Tunisie d'escrime 2015 sont une compétition d'escrime tunisienne organisée en 2014-2015 par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE).

Liste des épreuves 
 Épée masculine et féminine 
 Fleuret masculin et féminin 
 Sabre masculin et féminin

Une seule journée est organisée pour chaque discipline et pour toutes les catégories.

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Sabre masculin

Individuel

Par équipes

Sabre féminin

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles 

2015
Escrime
Compétition d'escrime à Tunis
Escrime en 2015